Garnissage est une technique de décoration/construction de certains meubles.
 Garnissage est une partie constitutive des colonnes de distillation.
 Garnissage est le revêtement intérieur d'un four, d'un creuset en métallurgie.